Matong ist der Familienname folgender Personen:
 Onkabetse Matong (* 1987), botswanischer Tennisspieler
 Phenyo Matong (* 1986), botswanischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Matonge, Maton, Matton